«Жетысу-Сункар» () — бывший казахстанский футбольный клуб из Талдыкоргана, до 2014 года представлял город Каскелен (Алматинская область). Победитель Первой Лиги Казахстана 2011.

История 
С 2004 по 2011 выступал в первой лиге Казахстана. В 2009 году занял там 4-е место, в 2010 — 3-е. В 2011 стал победителем первого дивизиона и вышел в Премьер-Лигу. Также клуб участвовал в розыгрышах Кубка страны.

Таблица выступлений

Названия

Достижения 
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2011

Известные футболисты 
  Алибек Булешев
  Олег Сабиров
  Александр Киров
  Фархадбек Ирисметов
  Мантас Савенас

Эмблемы

Известные тренеры 
  Владимир Гулямхайдаров
  Сергей Волгин

Примечания

Ссылки 
 Состав команды на сайте ФФК

Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Спортивные клубы Талдыкоргана